{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80601) - || 2000 AL149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80602) - || 2000 AH153 || 9 januari 2000 || Grasslands || J. E. McGaha
|-
| (80603) - || 2000 AE154 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80604) - || 2000 AD155 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80605) - || 2000 AP155 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80606) - || 2000 AD159 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80607) - || 2000 AN159 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80608) - || 2000 AB160 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80609) - || 2000 AU162 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80610) - || 2000 AE163 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80611) - || 2000 AU163 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80612) - || 2000 AM167 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80613) - || 2000 AY167 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80614) - || 2000 AO168 || 12 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80615) - || 2000 AK170 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80616) - || 2000 AV173 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80617) - || 2000 AG174 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80618) - || 2000 AO175 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80619) - || 2000 AW176 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80620) - || 2000 AY178 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80621) - || 2000 AQ181 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80622) - || 2000 AD182 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80623) - || 2000 AE184 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80624) - || 2000 AB186 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80625) - || 2000 AN193 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80626) - || 2000 AE194 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80627) - || 2000 AT196 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80628) - || 2000 AP197 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80629) - || 2000 AJ204 || 14 januari 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (80630) - || 2000 AL204 || 14 januari 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (80631) - || 2000 AW204 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80632) - || 2000 AL205 || 15 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80633) - || 2000 AU205 || 15 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80634) - || 2000 AV209 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80635) - || 2000 AL211 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80636) - || 2000 AV214 || 7 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80637) - || 2000 AK215 || 7 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80638) - || 2000 AM217 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80639) - || 2000 AT218 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80640) - || 2000 AM220 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80641) - || 2000 AD221 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80642) - || 2000 AN223 || 9 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80643) - || 2000 AO223 || 9 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80644) - || 2000 AP223 || 9 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80645) - || 2000 AN227 || 10 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80646) - || 2000 AG233 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80647) - || 2000 AX238 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80648) - || 2000 AZ238 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80649) - || 2000 AF239 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80650) - || 2000 AY246 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80651) - || 2000 AJ251 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80652) Albertoangela || 2000 BB || 16 januari 2000 || Cavezzo || Cavezzo
|-
| (80653) - || 2000 BR1 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80654) - || 2000 BE2 || 25 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80655) - || 2000 BO3 || 27 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80656) - || 2000 BT7 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80657) - || 2000 BH8 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80658) - || 2000 BP8 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80659) - || 2000 BM9 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80660) - || 2000 BN9 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80661) - || 2000 BF10 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80662) - || 2000 BS10 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80663) - || 2000 BX10 || 28 januari 2000 || Les Tardieux || M. Bœuf
|-
| (80664) - || 2000 BZ10 || 26 januari 2000 || Dynic || A. Sugie
|-
| (80665) - || 2000 BD11 || 28 januari 2000 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (80666) - || 2000 BP14 || 28 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80667) - || 2000 BA15 || 31 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80668) - || 2000 BD15 || 31 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80669) - || 2000 BR15 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80670) - || 2000 BD16 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80671) - || 2000 BM17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80672) - || 2000 BU17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80673) - || 2000 BO18 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80674) - || 2000 BW19 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80675) Kwentus || 2000 BV22 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80676) - || 2000 BM25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80677) - || 2000 BN25 || 29 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80678) - || 2000 BR25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80679) - || 2000 BR28 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80680) - || 2000 BW29 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80681) - || 2000 BC30 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80682) - || 2000 BN30 || 27 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80683) - || 2000 BP30 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80684) - || 2000 BW32 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80685) - || 2000 BB33 || 29 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80686) - || 2000 BX33 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80687) - || 2000 BL34 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80688) - || 2000 BO34 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80689) - || 2000 BB36 || 31 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80690) - || 2000 BX47 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80691) - || 2000 BE52 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80692) - || 2000 CD || 2 februari 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| (80693) - || 2000 CH || 1 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80694) - || 2000 CN || 2 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80695) - || 2000 CP || 2 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80696) - || 2000 CB1 || 3 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80697) - || 2000 CC1 || 3 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80698) - || 2000 CH1 || 4 februari 2000 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| (80699) - || 2000 CM1 || 4 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80700) - || 2000 CA2 || 2 februari 2000 || Uenohara || N. Kawasato|}

Planetoïdenlijsten